Single numer jeden w roku 2003 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2003 (USA)
 Single numer jeden w roku 2003 (Japonia)

Zobacz też